Il tennista australiano Rod Laver riesce nell'impresa di realizzare per la seconda il Grande Slam, ossia vincere i 4 tornei più importanti dell'anno nella stessa stagione. La prima volta ci era riuscito nel 1962 da dilettante, ma l'impresa era stata sottovalutata perché i migliori tennisti del mondo giocavano nel circuito professionistico. Questa nuova impresa è stata realizzata in era Open, ossia quando i tornei erano aperti sia ai dilettanti che ai professionisti. Laver per vincere il trofeo ha battuto in finale il giovane connazionale Tony Roche per 7-9 6-1 6-2 6-2, finale giocatasi di lunedì a causa delle interruzioni per pioggia che avevano fatto slittare la programmazione del torneo. Anche durante il match la pioggia aveva fatto la sua comparsa interrompendo per un breve momento la sfida. Il tennista del Queensland si è aggiudicato anche il primo premio di $ conquistando la sua 30 vittoria consecutiva della stagione e il 13º torneo. Con l'assegno da vincitore Laver è arrivato ad accumulare nel corso dell'anno la cifra record di $, record assoluto fino a quel momento della storia del tennis.

Teste di serie 

  Rod Laver (campione)
  John Newcombe (semifinali)
  Tony Roche (finali)
  Arthur Ashe (semifinali)
  Tom Okker (primo turno)
  Ken Rosewall (quarti di finale)
  Clark Graebner (secondo turno)
  Cliff Drysdale (primo turno)
 Roy Emerson (quarti di finale)
 Fred Stolle (quarti di finale)
 Andrés Gimeno (ottavi di finale)
 Stan Smith (secondo turno)
 Pancho Gonzales (ottavi di finale)
 Manuel Santana (ottavi di finale)
 Marty Riessen (ottavi di finale)
 Dennis Ralston (ottavi di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 1969